In 2019 werd het 107de Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 19 januari tot 21 april. Remo werd kampioen.

Eerste fase
De clubs uit groep A1 spelen heen en terug tegen de clubs uit groep A2.

Groep A1

Groep A2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale
 Heen

 Terug

Wedstrijd voor de derde plaats

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2019